Le  Grand Prix moto des Pays-Bas 2009 est la septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 25 au  sur le TT Circuit Assen devant plus de 96 152 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2009
Pays-Bas
Sport en juin 2009